Kinyua ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Kinyua (* 1982), kenianischer Badmintonspieler
 Daniel Kinyua Wanjiru (* 1992), kenianischer Langstreckenläufer